Персонали́зм (от  — личность) — название двух различных философских учений:

 Персонализм — направление в философии, рассматривающее человеческую личность как высшую духовную ценность; основано в XX веке группой французских философов-экзистенциалистов во главе с Эммануэлем Мунье.
 Спиритуализм, или персонализм — метафизическое учение, признающее основным началом бытия дух или личность; основоположниками его считаются Рене Декарт и Готфрид Вильгельм Лейбниц, а сам термин «персонализм» ввёл в XIX веке немецкий философ Густав Тейхмюллер.